Carelse ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Carelse (* 1941–2002), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Luke Carelse (* 1993), südafrikanischer Eishockeyspieler